Bartenheim es una comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, en la región  de Alsacia.

Demografía

Patrimonio 
 Reserva natural de la petite Camargue de Alsacia

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE
 Bartenheim en el sitio quid.fr
 
 Plan de Bartenheim en Mapquest

Localidades de Alto Rin